Габяши — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:

 Габяши, Султан Хасанович (1891-1942) — татарский и башкирский композитор, педагог и музыкально-общественный деятель. Член Союза композиторов СССР.
 Габяши, Хасан-Гата (1863-1936) — релиогиозный и общественный деятель, мусульманский богослов, тюрколог.